Дивізія А 1951 — 34-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вперше здобув КЦА (Бухарест).

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Флакера (Бухарест) переїхав до міста Плоєшті та змінив назву на Флакера (Плоєшті).

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1951
Румунія
1951 у румунському спорті